Toponímia:
 Pla de l'Àliga: pla del municipi d'Argençola (Anoia)
 Pla de l'Àliga: pla entre els municipis de Cava (Alt Urgell) i Montellà i Martinet (Cerdanya)
 Pla de l'Àliga: pla entre els municipis de Clariana de Cardener, de Navès i d'Olius (Solsonès)
 Pla de l'Àliga: pla del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès.